Schabotinski ist der Familienname folgender Personen:

Anatoli Markowitsch Schabotinski, sowjetischer Physiker
Leonid Iwanowitsch Schabotinski, sowjetischer Gewichtheber
Wladimir Jewgenjewitsch Schabotinski, Zionist, siehe Wladimir Zeev Jabotinsky

Siehe auch:
 Jabotinsky